Antoni Wysocki (1872–1944) – pisarz
 Antoni Wysocki (1884–1940) – żołnierz, uczestnik powstania wielkopolskiego

Zobacz też:
 Antonin Wysocki (1796–1877) – fotograf